Иван Тимофеевич Рыбаков — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1902 году в селе Картлуево. Член КПСС с 1943 года.

С 1919 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1919—1950 гг. — крестьянин, организатор колхоза в селе Картлуево, участник Великой Отечественной войны, наводчик 6-й батареи 941-го артиллерийского полка 372-й стрелковой Новгородской дивизии, председатель колхоза «Динамо» Козловского района Чувашской АССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Умер в Картлуеве в 1950 году.

Ссылки 
 Рыбаков 
 Рыбаков

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС